Тадулино — название населённых пунктов в Белоруссии.

Витебская область 
 Тадулино — деревня в Витебском районе. 
 Тадулино — деревня в Лепельском районе.
 Тадулино — деревня в Полоцком районе.
 Тадулино — деревня в Шарковщинском районе.

Минская область 
 Тадулино — деревня в Смолевичском районе.